Die Tweede Divisie 1966/67 war die elfte Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. An ihr nahmen 23 Mannschaften teil. Ab dieser Saison wurde die Liga eingleisig geführt.

Modus 
Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Eerste Divisie auf.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 15 der letztjährigen Gruppen A und B. Aus der Eerste Divisie kam Absteiger VVV-Venlo dazu.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore
für Aufstieg: 1. Punkte – 2. Play-offs

Play-off 
Die punktgleichen Teams auf den Plätzen Drei bis Fünf ermittelten den dritten Aufsteiger.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Weblinks 
 Tweede Divisie auf RSSSF

1966
Fußballsaison 1966/67